Geffert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Geffert (1935–2019), deutscher Heimatforscher und Pädagoge
 Heinrich Geffert (1887–1987), deutscher Erziehungswissenschaftler und Didaktiker der deutschen Sprache
 Johannes Geffert (* 1951), deutscher Organist und Musikpädagoge
 Martin Geffert (1922–2015), deutscher Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Michael Geffert (* 1953), deutscher Astronom 

Geffert steht für:

 (17855) Geffert, Asteroid des Hauptgürtels